Lièvre des pampas, est le nom vernaculaire donné en français à des rongeurs du sous-ordre des Hystricognatha. La plupart sont des viscache de la famille des Chinchillidae. Une autre espèce qui fait partie de la famille des Caviidae est appelée ainsi : le Mara ou lièvre de Patagonie.

Ces espèces ont en commun d'avoir l'aspect et d'un lièvre, vu de loin, et de vivre dans des plaines d'Amérique du Sud.

Liste des espèces nommées « lièvre des pampas » 
 Lièvre des pampas - Lagidium sp., appelées aussi viscaches  
 Lièvre des pampas - Lagostomus maximus, appelé aussi Viscache des plaines
 Lièvre des pampas - Dolichotis patagonum, appelé aussi Mara ou Lièvre de Patagonie

Notes et références

Voir aussi 
 Pampa

Rongeur (nom vernaculaire)
Caviidae
Chinchillidae
Nom de rongeur ambigu